Оба́мка — одно из распространённых прозвищ бывшего президента США Барака Обамы.

Анализ 
Прозвище «Обамка» создано с использованием экспрессивного разговорного суффикса. Суффикс «-ка» в русском языке используется для обозначения чего-то маленького, поэтому «Обамка» буквально означает «Маленький Обама». Как отмечает RT, «эта форма в основном используется для выражения привязанности, хотя иногда она может использоваться как разновидность презрения».

Использование суффикса «-ка» также может быть предназначено для обозначения безобидности или незначительности субъекта. Использование термина «Обамка», по мнению исследователей из Riddle Russia, вероятно, было одной из наименее оскорбительных риторических стратегий, используемых антимайданными группами, в то время как более жестокие и расистские члены этих сообществ сравнивали президента США с обезьяной и высмеивали его с помощью фотожабы, изображающий его с бананом. Карикатуры с бананом были распространены в социальных сетях. Отфотошопленные фотографии Обамы также использовались некоторыми российскими чиновниками. Хотя на первый взгляд мемы с бананами и обезьянами могут показаться откровенно расистскими, они содержат компонент феминизации, поскольку устанавливают гендерную иерархию с предположительно умственно отсталым мужчиной.

Исследователи И. В. Пекарская, Е. А. Шпомер вводят в качестве примера шоколадное мороженое «Обамка» в классификацию нарушений речевого этикета как позицию, связанную с национально-расовой отнесѐнностью наименования предмета в опоре на пресуппозитивные связи. 28 декабря 2014 года в киевском клубе «Bar Hot» прошла вечеринка для «золотой молодёжи». В меню присутствовали блюда, именования большинства которых указывали на события, произошедшие на Украине в том же году. Среди основных блюд в том числе предлагался чёрный говяжий бургер «Обамка», что намекало на президента Барака Обаму.

Журнал «Сноб» в 2015 году писал, что в представлении российских «ватников» американский президент мало чем отличается от животного — политика называют «Обамкой» или даже «Обамкой-обезьянкой» и считают, что он боится Владимира Путина, завидует его политической власти и хитрости. По мнению издания, «ватники» считают, что рано или поздно Россия победит США, и шутят по этому поводу; «вышиватники» же спокойно относятся к Бараку Обаме, одобряя его санкции против России и вспоминают о нём чаще всего для того, чтобы высмеять «ватников».

Мороженое «Обамка» 
В апреле 2016 года финансовый директор фабрика «Славица» из Набережных Челнов Анатолий Рагимханов сообщил о планах запустить производство мороженого «Обамка». Он поделился в соцсетях фотографией упаковки, на которой изображён темнокожий кудрявый мальчик с серьгами и эскимо в руке. Сама фабрика заявила, что идея африканского ребёнка была вдохновлена ​​фильмом 1967 года «Максимка». По словам финансового директора фабрики Анатолия Рагимханова, дизайнеров продукции вдохновил советский мультфильм «Катерок», где был показан вымышленный остров «Чунга-Чанга», населённый африканскими детьми: «Нам просто нравится это имя. Это так забавно». Сайт Politrussia.com сообщил, что местные жители уже обсуждают новый продукт в социальных сетях, предлагая ряд новых политически мотивированных названий, связанных с Реджепом Эрдоганом и Ангелом Меркель. Сайт Evening-kazan.ru сообщил, что Эрдоган будет представлять собой карамельное мороженое в молочном шоколаде, а «Меркель» — ванильное мороженое в белом шоколаде. Пробный выпуск мороженого под названием «Обамка» в Татарстане вызвал волну смеха и насмешек со стороны российских пользователей Интернета.

На выпуск мороженого отреагировал ряд западных СМИ. Так, британская газета The Times назвала идею производства данного вида мороженого «примером повседневного расизма» в России. Неназванный американский чиновник заявил агентству Reuters: «Хотя я не видел в продаже этот конкретный продукт, мы разочарованы антиамериканизмом в СМИ, который стал настолько распространенным в России за последние несколько лет, особенно когда он принимает дискриминационный или расистский характер». Фабрика отстояла свою позицию, выпустив пресс-релиз, в котором утверждала, что мороженое сделано для детей и далеко от политики.

Помимо внешних обвинений в расизме внутри страны, «Обамку» заподозрили в гей-пропаганде. Депутат Виталий Милонов убеждён, что темнокожий мужчина с кольцом на ухе пропагандирует гомосексуальность: «Я бы точно не стал есть мороженое „Обамка“. Я думаю, что оно пахло бы марихуаной и гомосексуализмом. <…> Детям, я думаю, это мороженое надо запретить, потому что это мороженое, пропагандирующее косвенно гомосексуализм. Потому что Барак Обама является носителем идеи полного уничтожения семьи и приравнивания её к гомосексуальным бракам».

Мороженое «Обамка» поступило в продажу в Набережных Челнах в конце апреля 2016 года. 10 мая появилась информация, что фабрика «Славица» прекратила выпуск мороженого «Обамка» после обвинений в расизме и антиамериканизме. Однако «Славица» продолжила продажу мороженого под таким названием, а в 2017 году зарегистрировала бренд «Обамка».

См. также 
 Обама — чмо!

Примечания 

Уничижительные обозначения людей
Барак Обама в массовой культуре
Интернет-мемы, связанные с российско-украинской войной
Расизм в России